Antarctothoa är ett släkte av mossdjur. Antarctothoa ingår i familjen Hippothoidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Antarctothoa